

События 

 18 мая — новгородское войско под командованием великого князя Андрея Александровича берёт штурмом шведскую крепость Ландскрона.
 Присоединение Коломны к Московскому княжеству князем Даниилом Александровичем, сыном Александра Невского.
1301—1308 — Князь Галицкий и Волынский Юрий Львович.
Дмитровский съезд князей.
 Тарифа. Гусман Добрый снова отбивает атаки мусульман на город.
 Войско Карла Валуа, брата Филиппа IV, прибывшего во Флоренцию «миротворцем» и доверенным лицом папы, помогает Корсо Донати, главе «чёрных» гвельфов, осуществить государственный переворот, за которым следуют политические процессы.
 Первое упоминание о Переяславле-Рязанском в летописи.
 1301—1308 — Борьба за венгерский престол, в которую вмешиваются Германия, Польша, Чехия, Неаполитанское королевство, папа римский Бонифаций VIII.
 1301—1305 — Король Венгрии Вацлав II Чешский. Королевство распалось на части, в которых власть принадлежала местным баронам.
1301—1307 — Король Киликийской Армении Левон IV.
Великий хан монголов Оладжейту-Тэмур одержал победу над представителем рода Угэдея Хайду вблизи Каракорума.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1301 году
 12 июня — Аль-Омари, арабский учёный-энциклопедист, географ, историк.
 Александр Михайлович, великий князь Тверской (1326—1327; 1338—1339) и великий князь Владимирский (1326—1327).
 Ни Цзань, китайский художник, каллиграф и поэт эпохи Юань.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1301 году
 Андраш III (род. ок. 1265), последний король Венгрии из династии Арпадов.
 Хайду, правитель Улуса Угэдэя.
 Чака, болгарский царь (1299—1300).

См. также